Bucktown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bucktown (Illinois)
 Bucktown (Indiana)
 Bucktown (Kalifornien)
 Bucktown (Louisiana)
 Bucktown (Maryland)
 Bucktown (Pennsylvania)
 Bucktown (Tennessee)
 Bucktown (Chicago), Stadtteil von Chicago, Illinois

Sonstiges:
 Bucktown (Film), 1975, in der Hauptrolle mit Fred Williamson
Siehe auch
 Buckton